Det asiatiska U19-mästerskapet i fotboll, tidigare det asiatiska ungdomsmästerskapet, är en fotbollsturnering organiserad av Asian Football Confederation (AFC). Turneringen har spelats sedan 1959 och fram till 1978 spelades turneringen varje år, medan turneringen därefter spelats vartannat år. Kvalspelet är öppet för alla medlemmar i AFC och huvudturneringen, där 16 lag deltar, spelas i en av de deltagande nationerna. Turneringen kvalificerar även fyra lag till U20-världsmästerskapet i fotboll.

Tidigare vinnare

1 Ingen bronsmatch spelades.
2 Delad mästerskapstitel.
3 Delad tredjeplats.
4 Finalspelet spelades i form av ett gruppspel.

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll

Referenser

Asiatiska U19-mästerskapet i fotboll